Maslowka () ist der Name russischer Orte:

 Maslowka (Prochorowka), Dorf im Rajon Prochorowka, Oblast Belgorod
 Maslowka (Rowenki), Dorf im Rajon Rowenki, Oblast Belgorod
 Maslowka (Waluiki), Dorf im Rajon Waluiki, Oblast Belgorod
 Maslowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Maslowka (Bolschoje Soldatskoje), Dorf im Rajon Bolschoje Soldatskoje, Oblast Kursk
 Maslowka (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Maslowka (Pristen), Dorf im Rajon Pristen, Oblast Kursk
 Maslowka (Schtschigry), Dorf im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Maslowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Maslowka (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Maslowka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Maslowka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Maslowka (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Maslowka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Maslowka (Narowtchat), Dorf im Rajon Narowtchat, Oblast Pensa
 Maslowka (Tamala), Dorf im Rajon Tamala, Oblast Pensa
 Maslowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Maslowka (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Maslowka (Rschaksa), Dorf im Rajon Rschaksa, Oblast Tambow
 Maslowka (Tambow), Dorf im Rajon Tambow, Oblast Tambow
 Maslowka (Umjot), Dorf im Rajon Umjot, Oblast Tambow
 Maslowka (Uwarowo), Dorf im Rajon Uwarowo, Oblast Tambow
 Maslowka (Alexejewskoje), Dorf im Rajon Alexejewskoje, Tatarstan
 Maslowka (Rybnaja Sloboda), Dorf im Rajon Rybnaja Sloboda, Tatarstan
 Maslowka (Tschuwaschien), Dorf in der Republik Tschuwaschien
 Maslowka (Odojew), Dorf im Rajon Odojew, Oblast Tula
 Maslowka (Wenjow), Dorf im Rajon Wenjow, Oblast Tula
 Maslowka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Masliwka